Todeschini est la déformation de l'italien  (pluriel de , « allemand »), auquel le suffixe diminutif « -ini » a été accolé. Todeschini signifie littéralement « petits allemands ».

Patronyme 

 Francesco Todeschini Piccolomini (1439-1503), pape de l'Église catholique romaine sous le nom de Pie III ;
 Giacomo Francesco Cipper, dit « Il Todeschini » (1664-1736), peintre italien ;
 Giacomo Todeschini (1950-), historien italien ;
 Jean-Marc Todeschini (1952-), homme politique français ;
 Bruno Todeschini (1965-), acteur franco-suisse ;
 Federico Todeschini (1975-), joueur de rugby à XV argentin.
 Alan Todeschini (1990-), kinésithérapeute de Stade de Reims. Saison 2014-2015 et saison 2015-2016.

Autre 
 Maison Todeschini, maison à Virieu-le-Grand (Ain), inscrite aux Monuments historiques.